Осведомитель, доносчик — человек, тайно сотрудничающий с правоохранительными органами или со спецслужбами и передающий им нужную информацию о деятельности лиц, представляющих оперативный интерес. 

Синоним — «стукач» (жаргон). Не следует путать с североамериканским «информатором» (whistleblower).

История

В России 

Слово «осведомитель» широко использовалось в Российской империи, где осведомителями называли секретных агентов «охранки». Во второй половине XIX века распространились фразеологизмы «гороховое пальто» или «гороховая шинель», означавшие причастность к сыскному отделению, символ осведомителя. Такую коннотацию гороховый цвет, означавший оттенки серо- или грязно-жёлтого цвета, получил после публикации повести А. С. Пушкина «Истории села Горюхина», в которой в шинель горохового цвета одет господин Б., известный доносчик Фаддей Булгарин. Официально осведомители в Российской империи назывались секретными сотрудниками (сокр. сексоты). 

В разговорной речи осведомителей часто называли и называют доносчиками. Кроме того, имеется много сленговых названий.

После революции органы ВЧК намеревались обходиться без осведомителей, деятельность которых вызывала презрение у революционеров, знавших об их неблаговидной деятельности. Однако в марте 1918 года Ф. Э. Дзержинский выступил на коллегии ВЧК с докладом «О милитаризации комиссии». Речь шла о введении в ВЧК воинской дисциплины. Тогда же на коллегии было принято решение «о применении на практике агентурного метода осведомления». В первое время использование осведомителей вызывало негативное отношение некоторых большевиков, сталкивавшихся в своей революционной деятельности с вербовкой жандармами членов партии.

После 1950-х годов и начала так называемой «Хрущёвской оттепели» в разговорной речи употребительным словом стало имеющее резко негативный оттенок слово «стукач», заимствованное, по-видимому, из воровского сленга. Это слово часто используется при обсуждениях вопроса об этическом и нравственном аспекте осведомительства.

В документах КГБ и МВД СССР использовался термин «источник оперативной информации».

Численность агентуры КГБ позволяет оценить докладная записка Андропова от 6 мая 1968 года: 

В настоящее время в терминологии российских оперативных служб термин «осведомитель» полностью заменён термином «агент».

В США 

В американской системе правосудия осведомители играют важную роль, так как во многих случаях они используются прокурорами в качестве свидетелей преступления (уже совершенного или готовящегося), что может дать прокурору достаточно «компромата» на подозреваемое лицо для возбуждения уголовного дела, запроса у судьи ордера на обыск или арест.

При этом осведомители часто вознаграждаются за их помощь. Вознаграждением может быть сделка с прокурором об освобождении от ответственности за совершённое преступление или иметь денежную форму. Зачастую осведомители зарабатывают этим на жизнь, так как вознаграждение может быть пропорционально количеству конфискованного при содействии осведомителя имущества.

См. также 

 Агент (спецслужбы)
 Информатор
 Секретные сотрудники Департамента полиции
 Осведомители инквизиции
 Донос
 Стукач (фильм)
 Отступники (фильм)

Примечания

Литература

Научная

Художественная 
Горький А.М. Карамора (Сборник "Рассказы 1922–1924 годов").

Аверченко А.Т. Опора порядка (сатира).

Ссылки 
 Владимир Матлин (Вирджиния). Стукач. Вестник, 15(326) 23 июля 2003 г. 
 Инструкция по организации и ведению внутренней агентуры (Составлена при Московском Охранном Отделении) 
 ПОЛОЖЕНИЕ об агентурном аппарате и доверенных лицах органов государственной безопасности СССР (1983 г.)
 Инструкция по учёту агентуры в органах КГБ СССР (1983 г.)
 Интервью с А. Б. Рогинским Всех поименно? Не стоит
 Юрий Щекочихин. Рабы ГБ. XX век. Религия предательства, М., 1999.

Оперативные службы
Оперативно-разыскная деятельность